Joseph Burnett Holland (1925-2010), cestista statunitense
 Joe Holland (n. 1964), sciatore statunitense
 Joe Holland, allenatore di football americano, pallacanestro e baseball statunitense